Ehlers se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernst Ehlers
 Renate Ehlers